John Dobie (né le  à Regina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. .

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1970-1971 || Pats de Regina || LHOu ||21 ||0 ||5 ||5 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1971-1972 || Pats de Regina || LHOu ||65 ||3 ||16 ||19 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973|| Kings de Springfield || LAH ||60 ||2 ||14 ||16 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1973-1974 || Kings de Springfield || LAH ||67 ||1 ||13 ||14 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1974-1975 || Rebels de Roanoke Valley || SHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1974-1975 ||Goaldiggers de Toledo ||LIH ||17 ||1 ||4 ||5 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1974-1975 || Komets de Fort Wayne || LIH ||11 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Naissance en juillet 1952
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Kings de Springfield
Joueur des Goaldiggers de Toledo
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Défenseur de hockey sur glace